Osoby o tym nazwisku
 Bolesław Bachman (1911–2002) – polski technolog żywności i żywienia
 Charles Bachman (1924–2017) – amerykański specjalista nauk komputerowych
 James Bachman (ur. 1972) – brytyjski aktor i komik
 Karol Bachman (1893–?) – polski lekarz i wojskowy
 Randy Bachman (ur. 1943) – kanadyjski muzyk rockowy, gitarzysta
 Stefania Bachman (1920–2007) – polska technolog żywienia

Inne
 Richard Bachman – pseudonim Stephena Kinga
 Bachman-Turner Overdrive – kanadyjska grupa hardrockowa